Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1984, но не завоевала ни одной медали.

Состав и результаты олимпийской сборной Китая

Фигурное катание 

 Спортсменов — 6

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года
1984